Harburg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Harburg, nom allemand de la commune allemande de Harbourg dans le district de Souabe et le land de Bavière.
 , commune allemande du district de Lunebourg dans la province de Hanovre.

Patronyme 

 Heinrich Ier Felix von Harburg, archevêque allemand, prince-électeur de Mayence et archichancelier du Saint-Empire romain germanique ;
 Yip Harburg (1896-1981), parolier américain.

Divers 
 , fabricant allemand de machines pour la production industrielle de composés de caoutchouc.

Patronyme germanique